Махмуд аз-Захар (, род. 23 октября 1945) — один из основателей исламистского радикального движения «Хамас» и один из его политических лидеров в Секторе Газа. С 2006 года являлся министром иностранных дел Палестинской администрации от «Хамас».

Биография 
Отец аз-Захара был палестинцем, мать — египтянка. Его детские годы прошли в Исмаилии в Египте; после окончания средней школы в Газе аз-Захар поступил в университет Айн-Шамс в Каире, где получил диплом хирурга (1976). После практики аз-Захар работал хирургом в больницах Газы и Хан-Юниса.

С основанием «Хамас», аз-Захар стал его членом. В 1988 году Махмуд аз-Захар встречался с Ицхаком Рабином как один из представителей «Хамас» (считавшейся тогда благотворительной исламистской организацией и предпочтительной альтернативой ФАТХу). В том же году аз-Захар был задержан Израилем на 6 месяцев. В 1992 он провёл около года в Ливане, войдя в число депортированных активистов Хамас. В 1996 он снова просидел в израильской тюрьме около года, в это время он тяжело заболел.

После гибели большей части руководства «Хамас» аз-Захар стал одним из лидеров организации в Газе; 10 сентября 2003 года он избежал атаки израильских ВВС, в которой погиб его сын.

Перед выборами в Палестинскую автономию в интервью аз-Захар говорил, что «Палестина должна быть исламским государством, живущим по законам шариата и простирающимся от Средиземного моря до Иордана». Однако, после занятия должности министра иностранных дел и по последним интервью он не исключает реальные переговоры с Израилем.

Аз-Захар женат и имеет семеро детей. Его старший сын погиб в 2003 году, во время неудавшегося покушения, другой погиб в январе 2008 году во время боёв с израильскими войсками в Газе.

В интервью Newsweek 30 августа 2005, Махмуд аз-Захар на вопрос журналиста, должен ли Сектор Газа стать «Хамастаном», ответил утвердительно.

Примечания

Ссылки 
 

Члены ХАМАС
Министры Палестинской национальной администрации